Les relations entre la Russie et la Transnistrie sont les  entre la République moldave pridnestrovienne (Transnistrie), un État séparatiste non reconnu qui est internationalement reconnu comme faisant partie de la Moldavie, et la fédération de Russie. La Russie ne reconnaît pas officiellement l'indépendance de la Transnistrie ; néanmoins, la Russie entretient des relations privilégiées avec la Transnistrie dans les domaines politique, militaire, culturel et économique.

Histoire 
L'État de Transnistrie a été créé par des élites économiques locales ayant des relations privilégiées avec le centre politique soviétique puis russe.

Sous la présidence d'Igor Smirnov (1991-2011), le maintien de relations privilégiées avec la Russie était une priorité de la politique étrangère transnistrienne. Lors du , 98,07% des Transnistriens ont voté pour l'indépendance et l'éventuelle intégration future à la Russie.

La Russie est membre du  pour négocier un règlement du conflit en Transnistrie établi sous la présidence d'Igor Smirnov. Cependant, à la fin de son mandat, la Russie a fait pression pour un changement à la tête de l'État lors de l'.

Lors d'une visite à Kiev en 2010, le président Dmitri Medvedev s'est dit favorable à un « statut spécial » pour la Transnistrie et a reconnu le rôle « important et stabilisateur » de l'armée russe. Au début des années 2010, des experts estimaient que la Russie visait une soi-disant « taïwanisation » de la Transnistrie.
La Russie a encouragé un arrangement entre la Moldavie et la Transnistrie. L'intégration de la Transnistrie lui permettrait en effet de disposer d'un relais d'influence pour orienter la politique étrangère de la Moldavie

En 2021, le ministre transnistrien des Affaires étrangères Vitaly Ignatiev s'est rendu en Russie et a rencontré un ambassadeur russe itinérant. Au cours de leur conversation, les deux représentants ont évoqué divers domaines des relations russo-transnistriennes, notamment la .

Le 22 avril 2022, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le major général Rustam Minnekayev a déclaré que l'un des objectifs de l'invasion était d'établir un corridor terrestre avec la Transnistrie occupée, affirmant qu'il y avait « des preuves que la population russophone est être opprimé » dans la région sans donner plus de détails sur la question.

Relations consulaires 
En 2012, la Russie a ouvert un consulat en Transnistrie, malgré les protestations du gouvernement moldave. Néanmoins, la Russie n'a pas reconnu la Transnistrie en tant qu'État indépendant.

En 2017, la Transnistrie a ouvert un bureau provisoire à Moscou. Alexandru Caraman, ancien vice-président de la Transnistrie (1990-2001) et ancien ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Donetsk (2014), a dirigé le bureau, qui a été fermé peu de temps après. Deux ans plus tard, un bureau diplomatique officiel de la Transnistrie a été ouvert à Moscou. Plus tard cette année-là, le gouvernement de Transnistrie a demandé aux autorités russes si elles pouvaient délivrer des passeports et d'autres documents au bureau diplomatique. Le bureau est situé dans la  et est actuellement dirigé par Leonid Manakov, vice-président du Syndicat des avocats de la Fédération de Russie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Présence militaire russe en Transnistrie
 Proposition d'annexion de la Transnistrie par la Russie
 Relations entre la Moldavie et la Transnistrie
 Quatre piliers de Transnistrie
 Guerre du Dniestr
 Conflit de Transnistrie

Liens externes 
 .
 .
 .

Bibliographie 
 .

Relations bilatérales de la Russie
Politique en Russie
Politique en Transnistrie